Мімі Кузик, Мімі (Мерилін) Кузик (англ. Mimi (Marilyn) Kuzyk) народилася в 1952 році у Вінніпезі (Канада) — актриса.
 Мімі Роджерс (; 27 січня 1956) — американська акторка.
 1127 Мімі (1127 Mimi) — астероїд головного поясу.
 Мімі (камінь) () — камінь, знайдений марсоходом Спірит 13 лютого 2004.
 Мімі Христова, Мімі Ніколова Христова (болг. Мими Николова Христова; нар. 19 липня 1993(19930719), Враца, Врачанська область) — болгарська борчиня вільного стилю.
 Мімі Балканська (); нар. 22 червня 1902, Русе — пом. 22 травня 1984, Софія — болгарська оперна співачка.
 Каму Нунакава Мімі но мікото — Імператор Суйдзей (яп. 綏靖天皇, すいぜいてんのう, суйдзей тенно [1]; 632 до Р. Х. — 28 червня 549 до Р. Х.) — 2-й Імператор Японії, синтоїстське божество, легендарний монарх.
 Мімі Кодхелі (алб. Mimi Kodheli, нар. 11 вересня 1964, Тирана) — міністр оборони Албанії в уряді Еді Рама.
 Мімі Волтерс, Маріан Е. Крогіус «Мімі» Волтерс (англ. Marian E. Krogius «Mimi» Walters; нар. 14 травня 1962(19620514), Пасадена, Каліфорнія) — американський політик-республіканець.

Див. також 
 Міме
 Міма